Susan – variante del nome proprio di persona italiano Susanna
Susan – serie televisiva statunitense